La part de marché d'un navigateur web est le pourcentage d'utilisateurs d'un type de navigateur Web sur un groupe de sites Web.

Tableau récapitulatif

Historique des parts de marché

2010-2016

Net Applications (2004 Q4 - 2010 Q4)

W3Counter (mai 2007 - mars 2011) 
Ce site compte les dernières  visitées sur environ  Web.

StatCounter (juin 2008 - mars 2010)

StatOwl.com (septembre 2008 - mars 2011)

Wikimedia (avril 2009 - juin 2010)

Clicky (septembre 2009 - mars 2010)

Rapports plus anciens

TheCounter.com (2000 à 2009)

OneStat.com (Avril 2002 à mars 2009)

ADTECH (Europe, 2004 à 2009)

AT Internet Institute (Europe, juin 2007 à mars 2010) 
AT Internet Institute est l'ancien nom du département Études de la société AT Internet, qui continue de publier des études de référence sur le marché du web (baromètres des navigateurs et des OS, impact des réseaux sociaux, web mobile, etc.

WebSideStory (USA, février 1999 à Juin 2006)

GVU WWW user survey (janvier 1994 à octobre 1998)

EWS Web Server at UIUC (1996 Q2 à 1998)

ZD Market Intelligence (USA, janvier 1997 à janvier 1998)

Zona Research (USA, janvier 1997 à juin 1998)

AdKnowledge (janvier 1998 à juillet 1998)

Dataquest (1995 à 1997)

International Data Corporation (USA, 1996 à 1997)

Article connexe 
Évolution de l'usage des navigateurs web
Part de marché

Références 

Navigateur web